Галерас има више значења:

 Галерас (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Галерас (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Галерас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Галерас, Ла Естреља (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Галерас (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Галерас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику